Stankowitz ist der deutsche Name mehrerer tschechischer Orte:
Stankowitz b. Triebsch, siehe Staňkovice u Litoměřic
Stankowitz b. Kohl-Janewitz, siehe Staňkovice u Uhlířských Janovic
Stankowitz b. Saaz, siehe Staňkovice u Žatce